Rabbi bezeichnet:
 Rabbi (Gelehrter), ein jüdischer Gelehrter innerhalb der jüdischen Tradition
 Rabbiner, Gemeindeseelsorger und Funktionsträger der jüdischen Moderne
 Rabbinen (nur im Plural), jüdische Gelehrte des Altertums
im Speziellen:
 Jehuda ha-Nasi (ca. 165–217), Ehrentitel des Patriarchen des Altertums 

Rabbi heißt der Ort
 Rabbi (Trentino), Gemeinde in der Provinz Trient, Italien

Rabbi ist der Familienname von
 Fazlay Rabbi (* 1996), bangladeschischer Fußballspieler
 Hossein Rabbi (* 1947), iranischer Langstreckenläufer

Siehe auch:

 Rabi